Брискер — североанглийская и еврейско-ашкеназская фамилия. Известные носители:
 Брискер, Джон (1947—1978?) — американский баскетболист.
  (род. 1998) — израильский баскетболист.
 Брискер, Марк (род. 1969) — американский и израильский баскетболист и баскетбольный тренер, отец Майкла Брискера.
  (1881—1966) — сионистский деятель, один из основателей Тель-Авива и Рамат-Гана.

 Прозвище
 Брискер (Соловейчик, Хаим) (1853—1918) — талмудист, главный раввин Брест-Литовска.

Примечания